LED:

 LED () — светодиод.
 LED (сокр. от Leningrad) — код ИАТА аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
 LEd (от англ. LaTeX Editor) — редактор текстов.
 LED PAR — осветительный прибор, сочетающий корпус прожектора PAR и использующий в качестве светоизлучателей светодиоды (LED).
 LED TV — телевизор с жидкокристаллическим экраном и светодиодной подсветкой этого экрана.
 Большие дополнительные измерения

См. также 

 Лёд (значения)